Кирил Димитров Янчулев е български офицер (генерал-майор), началник на Щаба на войската (6 септември 1944 – 13 септември 1944).

Биография 
Кирил Янчулев е роден в махалата на македонския град Прилеп Варош в 1896 година. Баща му е видният български просветен и църковен деец Димитър Янчулев, а майка му Евгения Янчулева е учителка. Учи в Солунската българска мъжка гимназия. На 12 март 1916 година завършва Военното училище в София, произведен е в чин подпоручик и взима участие в Първата световна война като офицер в Шести македонски полк на Единадесета пехотна македонска дивизия. На 14 октомври 1917 г. е произведен в чин поручик.

След войната специализира във френската военна академия в Сен Сир. На 30 януари 1923 г. е произведен в чин капитан. По-късно, през 1928 – 1929 година капитан Янчулев води лекциите по военна история във Военното училище в София, след което е назначен за командир на рота в Пехотната школа в Търново. На 15 май 1930 г. е произведен в чин майор, а на 26 август 1934 г. в чин подполковник. През 1931 година излиза книгата му „Руско-турската война 1877 – 1878 г.“. Между 1934 и 1939 година е военен аташе в Париж (1934) и Лондон. През 1936 г. е началник-щаб на 3-та военно-инспекционна област. На 3 октомври 1938 г. е произведен в чин полковник, като същата година е назначен за началник на Военната академия.

През 1940 г. полковник Янчулев командва 22-ри пехотен полк, а на 26 октомври същата година е назначен за началник на 3-та пехотна балканска дивизия, година по-късно, на 11 август е назначен за началник отдел в Щаба на войската. На 16 март 1942 година заема поста помощник-началник на Щаба на войската, а на 6 май 1943 г. е произведен в чин генерал-майор. На 11 май 1944 г. е назначен за началник на кабинета на министъра на войната, на който пост е до 6 септември 1944, когато кратко е началник щаб на Българската армия, но напуска поради влошено здраве. Уволнява се на 13 септември 1944 г. През 50-те години е репресиран от комунистическата власт и заточен в концентрационния лагер Белене.

Генерал-майор Кирил Янчулев умира през април 1961 година.

Военни звания 
 Подпоручик (12 март 1916)
 Поручик (14 октомври 1917)
 Капитан (30 януари 1923)
 Майор (15 май 1930)
 Подполковник (26 август 1934)
 Полковник (3 октомври 1938)
 Генерал-майор (6 май 1943)

Трудове

Награди 
 Военен орден „За храброст“ IV степен, 2-ри клас
 Орден на почетния легион (25 септември 1936)

Родословие

Източници 
 Ташев, Т., Българската войска 1941 – 1945 – енциклопедичен справочник, София, 2008, „Военно издателство“ ЕООД, ISBN 978-954-509-407-1
 Форуми „Бойна Слава“ - Янчулев, Кирил Димитров

Бележки 

Генерал-майори от Царство България
Български офицери от Македония
Родени в Прилеп
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Тридесет и шести випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български военни дейци от Първата световна война
Български военни дейци от Втората световна война
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Янчулеви
Лагеристи в Белене
Починали в София
Началници на отбраната
Български военни аташета
Носители на ордена на Почетния легион
Български имигранти от Македония в София
Български дипломати от Македония